Асаба (город)
 Асаба (область)
 Асаба (партия)
 Асаба (аэропорт)